

Persone
Denise Bronzetti (1972-), politica sammarinese.
Lucia Bronzetti (1998-), tennista italiana.
Narciso Bronzetti (1821-1859), patriota italiano.
Pilade Bronzetti (1832-1860), patriota italiano.

Navi
Pilade Bronzetti (cacciatorpediniere)

Altro
Plurale di bronzetto, piccolo oggetto artistico in bronzo
Bronzetto sardo